Čtrnáctý ročník Superpoháru UEFA se odehrával na dva zápasy mezi vítězem Poháru mistrů evropských zemí v ročníku 1988/1989 – AC Milán – a vítěz Poháru PVP ve stejném ročníku – FC Barcelona.

Hrálo se na dva zápasy. Ten první se odehrál 23. listopad 1989 na stadionu Camp Nou v Barceloně s výsledkem 1:1 a ten druhý se uskutečnil 7. prosinec 1989 na stadionu Stadio Giuseppe Meazza v Miláně vítězstvím AC Milán 1:0.

Zápas

1. zápas

2. zápas

Vítěz 

UEFA Super Cup
Fotbal v roce 1989
Zápasy AC Milán
Zápasy FC Barcelona